Bernardyn długowłosy
 Bernardyn krótkowłosy